Gubernator Hongkongu (香港總督) sprawował władzę w Hongkongu w czasach jego przynależności do Wielkiej Brytanii w latach 1841-1997.

Po włączeniu Hongkongu do Chińskiej Republiki Ludowej jego miejsce zajął szef administracji Hongkongu.

Gubernatorzy Hongkongu

Bibliografia 
 Hong Kong place 

Polityka Hongkongu